Рене́ Жан-Мари-Жозеф Гено́н (; 15 ноября 1886, Блуа, Франция — 7 января 1951, Каир, Королевство Египет) — французский философ, автор трудов по метафизике, традиционализму, символизму и инициации.

Рене Генон считается родоначальником интегрального традиционализма — направления мысли, фундамент которого составляет положение о существовании «Примордиальной Традиции», или «Вечной Мудрости» (Sophia Perennis, Санатана Дхарма). При этом Генон не использовал термин «традиционализм» и не связывал себя с конкретными направлениями философии, считая последнюю выражением индивидуальных «мнений».

Биография

Молодые годы. Знакомство с оккультизмом 
Рене-Жан-Мари-Жозеф Генон родился недалеко от Парижа в городе Блуа, в католической семье архитектора Жан-Батиста Генона и Анны-Леонтины Жолли. Молодой Рене обучался в католической школе Нотр-Дам дез Эд. Затем, в 1902 году, он продолжает обучение в коллеже Огюстен-Тьерри, где получает звание бакалавра. В 1904 году он переезжает в Париж, где поступает в коллеж Роллена для изучения математики.

В 1906 году девятнадцатилетний Генон знакомится с оккультистом Жераром Анкоссом (Папюс), вступает в Орден мартинистов, но через некоторое время его исключают из него. В 1908 году он участвует в конгрессе масонов и спиритуалистов, где заводит новые знакомства и расширяет свои познания в области восточной философии. В 1909 году Генон был возведён в сан епископа «Гностической церкви» под именем Тау Палингениус (греч. «возрождённый», перевод имени René). В том же году он выступает с собственным учением в журнале La Gnose («Гнозис», 1909—1912), отмежёвываясь от своих прежних учителей.

Встреча с суфийскими наставниками 
В 1910 году 24-летний Генон знакомится с суфийской традицией через арабского богослова Абдер Рахмана эль-Кебира, шведского художника Ивана Агуэли (арабское имя Абд-эль-Хади, 1868—1917) и Леона Шампрено (Абд-эль-Хакк, 1870—1925). Кроме того, при посредстве графа Альбера де Пувурвиля (выступал под псевдонимом Матжиои, 1862—1939) Генон становится осведомлённым о традиции даосизма. Издатель и биограф Генона Поль Шакорнак писал: «Нам известно, что Генон не изучал восточные учения по книгам. По этому вопросу мы имели его категорическое свидетельство».

В 1912 году, совсем не думая о том, чтобы практиковать ислам, Генон посвящается в суфийский тарикат Шазилия, получив имя Абдель-Вахид Яхья (Служитель Единого). В статье «Заметки о Рене Геноне» на вопрос о том, почему Генон выбрал именно «исламский путь», а не какой-либо другой, Фритьоф Шуон отвечает, что у Генона собственно не было никакого выбора: инициатический характер христианских таинств он не признавал, буддизм в то время он считал гетеродоксальным учением, а индуистская инициация была ему недоступна из-за кастовой системы. Да и потом неизвестно, принял бы Генон ислам, не поселившись в мусульманской стране, так как он нуждался лишь в инициации: суфийский орден давал ему эту возможность, а также все необходимые и второстепенные сопутствующие детали. Таким образом, войдя в тарикат Шазилия, он выбрал именно инициацию, а не «исламский путь». В том же году Генон вступает в брак (по католическому обряду) с Бертой Лури.

В 1915 году он начинает преподавать философию и получает в Алжире (Сетиф) звание профессора. В 1917 году он возвращается в Париж и с 1924 по 1929 год читает лекции по философии в коллеже Сен-Луи.

Выход в свет первых работ 
В 1921 году выходит в свет первая работа Генона, посвящённая восточным метафизическим учениям, «Общее введение в изучение индуистских доктрин» («Introduction générale à l’étude des doctrines hindoues»), где декларируется ключевой элемент традиционализма — «перенниализм», постулат о «вечной философии», источником которого, по мнению Марка Сэджвика, являются не столько восточные доктрины, сколько ренессансный платонизм (хотя данная точка зрения является весьма спорной, о чём упомянул в своей рецензии венгерский традиционалист Роберт Хорват, утверждая что «вечная философия» — это распространенный термин средневековой схоластической мысли, не говоря уже о том, что существование некого универсального священного знания признавали и Платон, и неоплатоники, и арабские и индийские философы средневековья, такие как Ибн Сина и Шанкара; соответственно идеи, которые выражал Генон, — это не позднейшие порождения Возрождения и новоевропейского оккультизма, как пытается представить британский историк, а, пусть и не в такой радикальной форме как у Генона, распространенная точка зрения в интеллектуальных традициях домодернистской эпохи). Критика в адрес данного труда отмечала недостаток историзма в подходе, а также сведе́ние всей индуистской мысли к одной из даршан индуизма — веданте.

В 1920-е годы статьи Генона, несмотря на принятие им ислама, появлялись в католическом журнале Regnabit («Воцарится»), где он сотрудничал с Луи Шарбонно-Лассэ.

В работах «Теософизм — история псевдорелигии» («Le Théosophisme — Histoire d’une pseudo-religion», 1921) и «Заблуждение спиритов» («L’erreur spirite», 1923) Генон вводит такие важные для философии традиционализма понятия, как «контринициация», то есть инициация в «лжетрадицию» и «инверсия» (частный случай которой и есть контринициация), то есть переворачивание смыслов, когда, например, деградация считается прогрессом.

В 1920-х годах Генон опубликовал ещё ряд книг, в частности, развивающую идеи «Общего введения» работу «Человек и его осуществление согласно Веданте» («L’homme et son devenir selon la Védânta», 1925), а также «Кризис современного мира» («La crise du monde moderne», 1927). Последний труд был создан по предложению Гонзага Трюка (1877—1972), литературного директора издательства «Боссар» и друга Генона, как обобщение его статей, посвящённых критике современного Запада.

Переезд в Каир. Продолжение литературной деятельности. Смерть 
В 1930 году Генон переехал в Каир.

В 1930-е и 1940-е годы в Европе опубликованы такие труды Генона, как «Символизм креста» («Le symbolisme de la croix», 1931), «Множественные состояния бытия» («Les états multiples de l’Être», 1932), «Царство количества и знамения времени» («Le règne de la quantité et les signes des temps», 1945), «Заметки о посвящении» («Aperçus sur l’initiation», 1946) «Великая Триада» («La Grande Triade», 1946) и другие.

В 1944 и 1947 году у Генона родились две дочери, а 1949 году — сын (ещё один сын родился спустя четыре месяца после смерти Генона в 1951 году). В 1948 году Генон получил египетское гражданство. В 1950 году врачи заподозрили у него заражение крови. 7 января 1951 года Рене Генон умер, произнося перед смертью слово «Аллах» (Бог).

Основные идеи

Примордиальная традиция 

Генон выступал адептом и толкователем некоего «вечного учения», «первоначальной истины» (фр. une vérité première) — Примордиальной (то есть «первопорядковой», «изначальной», «первозданной», от лат. primordialis) традиции. Примордиальная традиция — целостная совокупность метафизических знаний сверхчеловеческого происхождения, относящихся к области Высшего принципа, или Первопринципа (Абсолюта), к законам его проявления (циклической манифестации) и направленных на осуществление метафизической реализации, то есть реального отождествления человека с Высшим принципом путём приобщения к инициатической цепи посвящения. Истинное постижение этих знаний, воплощённых в символах, возможно лишь с помощью интеллектуальной интуиции, сверхрациональной, но не иррациональной. Согласно Генону, возникнув в легендарной Гиперборее, Примордиальная традиция в дальнейшем подвергается «оккультации», то есть сокрытию для большинства, и распадается на ряд частных традиционных форм.

Эзотеризм и экзотеризм 
Подлинный эзотеризм присущ только опирающимся на традицию метафизическим доктринам. Метафизика, в отличие от онтологии, не ограничивает свой горизонт Существованием (экзистенцией), и даже его принципом (бытием, или Единым), она простирается дальше — в область непроявленного, не охватываемого никакими положительными (а, следовательно, и устанавливающими границы) определениями. По мнению Генона, западные метафизические доктрины, в сравнении с восточными, ещё со времён греков были несколько «ущербными», неполными, «интеллектуально близорукими» (за исключением нёсших на себе отпечаток восточных влияний — александрийская школа, неоплатонизм), именно вследствие того, что, даже в лучшем случае, были лимитированы онтологией, то есть учением о бытии, но не обращались к сверхбытийному первоначалу, универсальному и бесконечному. Традиция не является частью «соответствующей» ей религии (например, суфизм, или тасаввуф, — ислама), напротив, религия — законный экзотерический посредник между эзотерической традицией и профанным «миром». Лишь индуизм, как считает Генон, не знает размежевания на эзотеризм и экзотеризм, представляя собой учение «чистой метафизики». К сугубо профаническим типам мировоззрения относятся, согласно Генону, современные философия и наука.

Метафизика 

Высший принцип, Брахман, тождествен Высшей «самости» (фр. Soi), или «личности», то есть Атману. Существование множества индивидуальных «эго» (фр. moi), а равно и количественной множественности вообще, обладает ограниченной степенью реальности и вызвано условиями низших уровней манифестации Атмана как общей и единой основы для всего проявленного. Подлинно реален только Принцип, понимаемый строго апофатически — «не-двойственный», «бес-конечный» и тому подобное. Генон утверждает примат его неманифестированных состояний («Не-Бытия», фр. Non-Être) по отношению к манифестированным. Бесчисленные «миры», или состояния манифестации, образованные тремя ступенями проявленности — плотной, тонкой и сверхформальной, — возникают в результате взаимодействия двух «сторон» непосредственного первоисточника проявления (Единого) — сущностной и субстанциальной (лат. ), рассматриваемой Геноном как начало множественности и разделения, при том, что субстанция отражает на своём уровне универсальную «всевозможность» Принципа.

Общая теория циклов 
Проявление (манифестация) Высшего принципа происходит циклически. Две фазы этой манифестации — сгущение и растворение (лат. coagula et solve) — Генон уподобляет фазам дыхания или сердцебиения. «Расширение» Принципа определяет коагуляцию проявленного, а его «сжатие» — растворение проявленного, или пралайю, и возвращение к Принципу. Две указанные тенденции — нисходящая и восходящая — действуют постоянно и одновременно, несмотря на то, что видимым образом, во «внешней» истории проявляется, скорее, первая из них, состоящая в последовательном удалении от Принципа. Самый большой цикл проявления — Кальпа — лишь символически описывается в форме временной протяжённости, поскольку характеризует данный уровень манифестации в целом, время же является одним из определяющих условий частной, ограниченной области этого уровня. Только меньшие, вторичные циклы — Манвантары — непосредственно «длятся» в мире телесного проявления.

Историософия 

Основой историософии Генона является положение о закономерно нисходящем, деградирующем движении мирового процесса от первоначального «Земного рая» к окончательной катастрофе, которая, однако, станет моментом «переворачивания полюсов» и началом нового цикла. Актуальный цикл, Манвантара, состоит из четырёх периодов — Юг, соотношение длительностей которых составляет 4:3:2:1, и сейчас мы находимся в продвинутой стадии последнего из них, Кали-юги. Заключительный этап Кали-юги начался, возможно, в VI веке до нашей эры. Это важная граница, отмечающая конец многих традиционных цивилизаций, ставших отныне для историков малопонятными, и возникновение таких новых и «профанных» форм мышления, как, например, философия. Отклонение Запада от «нормального», традиционного строя существования окончательно определилось в XIV веке. Нынешний мир — «Царство количества», итог прогрессирующего оплотнения, «солидификации» космической среды, ослабления качественного начала и усиления количественного. Все разновидности человеческой деятельности — науки, искусства, ремёсла, даже денежное обращение, изначально осуществлявшиеся в связи с «надчеловеческими» принципами и опиравшиеся на традицию, приобретают, расходясь с ней, сугубо профанный характер.

Кризис современного мира 
В работе «Кризис современного мира» (1927) Генон оценивает состояние, к которому пришло человечество к началу XX столетия, как «Тёмный век», предвещавшийся всеми традиционными доктринами. Его черты даны автором в названиях глав книги ― «социальный хаос», «индивидуализм», «профаническая наука», «материальная цивилизация», примат «действия» над «знанием», «экспансия Запада».

Генон критикует присущие западной ментальности психологизм, то есть сведение метафизических концепций, например, такой категории, как «Самость», к индивидуальному и сугубо психологическому уровню, и морализм, то есть переоценка важности «нравственных законов», которые, согласно Генону, определяются, скорее, преходящими условиями и предрассудками того или иного социума. Отнюдь не чрезмерный «интеллектуализм», но, напротив, недостаток подлинной интеллектуальности свойственен современному вестерналистскому сознанию. Одним из выражений этого умственного упадка Генон считает такие доктрины, как спиритизм и теософия, или, точнее, «теософизм», поскольку истинная теософия ― это опирающиеся на христианство учения Бёме, Гихтеля, Эккартсгаузена, содержащие подлинно эзотерические черты. Теософизм же представляет собой искусственную компиляцию неправильно понятых элементов восточных и западных традиций (откуда, в частности, ложная идея реинкарнации индивидуальной души), сгруппированных вокруг нескольких теорий, например, «эволюции» и «прогресса», возникших лишь в Новое время. Выходом из того состояния, которое Генон называл «кризисом современного мира», может послужить формирование на Западе настоящей элиты, способной к восприятию метафизических принципов и к пониманию их первичности по отношению к любой профанной активности.

Антропология 

Антропология Генона основывается на тезисе об аналогии и, в конечном счёте, тождестве микрокосма (человека) и макрокосма (мира). Троичная структура человека (дух, душа, тело) отражает тройственность проявленности в Универсуме (, , ). В нашем «мире», или состоянии проявления, человек, согласно Генону, занимает центральное положение. Однако манифестации в целом человеческое существо тождественно только в своём высшем состоянии «Универсального человека», по отношению к которому индивидуальный человек есть лишь частный модус его проявления.

Инициация 

Генон рассматривает различные аспекты инициации (посвящения), понимаемой как осознанный и упорядоченный процесс восприятия духовных влияний, протекающий в рамках традиционных инициатических организаций и имеющий целью достижение человеческим существом высших (сверхиндивидуальных) состояний «Универсального человека». В нынешний исторический период, согласно Генону, лишь инициация, передаваемая по цепи преемственности, открывает подобную перспективу. «Регулярной» инициации противостоят псевдоинициация и контринициация.

Символизм и «традиционные науки» 

Символы для Генона — это посредники между областью Высшего принципа и эмпирическим миром относительной реальности, одна из главных опор синтетического, интуитивного познания.

В основе символизма лежит аналогия всех уровней бытия. Все феномены «нашего» состояния проявления имеют главным своим значением символическое соответствие метафизическим принципам и высшим состояниям. Существует своеобразное перевёртывание значений при переходе, или транспозиции, от низшего к высшему, которое Генон называет «обратной аналогией». Символы многозначны, при этом низшее не может символизироваться высшим, а только наоборот.

В посмертном издании сборника статей Генона «Символы священной науки» («Symboles de la Science Sacrée», 1962) разнообразные символы сгруппированы в следующие разновидности: символы центра и мира, символы циклической проявленности, символическое оружие, символы космических форм, строительная символика, осевая символика и символика перехода, символика сердца. Один из наиболее ёмких и многозначных символов — крест, образ «Универсального человека» и, одновременно, множественности состояний Сущего). Все так называемые «традиционные науки» (алхимия, астрология, «священная геометрия», исламская и каббалистическая «наука о буквах») имеют символический смысл.

Оценки Генона 
Идеи Рене Генона повлияли существенным образом на многих представителей философской мысли.
Работы Генона отличаются фундаментальной критикой современного мира и призывом к интеллектуальной реформации. Он по-новому оценивает метафизику, традиционные науки, символизм и пути духовной реализации, подвергает резкой критике психологические теории и различные формы иррационализма. Как и основоположник фундаментальной онтологии Мартин Хайдеггер, понимает современность как завершение цикла и преддверие новой исторической эпохи.

Известный эзотерик и суфий Мишель Вальзан сказал однажды: «Явление Рене Генона — самое большое интеллектуальное чудо со времен Средневековья». По замечанию одного из мыслителей-традиционалистов, Фритьофа Шуона, Рене Генон был «пневматиком» в гностическом смысле этого слова, то есть воплощал в себе «духовный архетип», обладая врождённым знанием, которое для других людей является лишь целью, но не отправной точкой.

В книге Повеля и Бержье «Утро магов» (1960) утверждается, что «фашизм — это генонизм плюс танковые дивизии». Однако, оценивая соотношение теорий Генона и фашистской идеологии, следует иметь в виду, что Генон избегал высказываний по актуальным политическим вопросам своего времени и выражения поддержки каких-либо партий и движений. В работе «Символизм креста» (1931), обращаясь к традиционному символу свастики, образу неподвижного Принципа, «вращающего» мир, он иронически упоминает германских «расистов», сделавших из свастики знак антисемитизма, что является совершенно произвольным и антитрадиционным.

Несмотря на то, что Генон рассматривал свой переход в ислам как сугубо личный выбор, с его именем часто связывают идею «возврата к традиции» путём исламизации, при том, что европейские «новые правые» не одобряют данную идею.

Публикации 
 «Общее введение в изучение индуистских доктрин» («Introduction générale à l’étude des doctrines hindoues», 1921)
 «Теософизм — история псевдорелигии» («Le Théosophisme — Histoire d’une pseudo-religion», 1921)
 «Заблуждение спиритов» («L’erreur spirite», 1923)
 «Восток и запад» («Orient et Occident», 1924)
 «Человек и его осуществление согласно Веданте»
 «Эзотеризм Данте» («L’ésotérisme de Dante», 1925)
 «Царь Мира»
  «Кризис современного мира» («La crise du monde moderne», 1927)
 «Духовное владычество и мирская власть» («Autorité Spirituelle et Pouvoir Temporel», 1929)
 «Святой Бернар» («Saint-Bernard», 1929)
 «Символизм креста»
 «Множественные состояния бытия»
 «Восточная метафизика» («La metaphysique orientale», 1939)
 «Царство количества и знамения времени»
 «Заметки о посвящении»
 «Принципы вычисления бесконечно малых» («Les principes du calcul infinitésimal», 1946)
 «Великая Триада»

Посмертные издания 
 «Инициация и духовная реализация» («Initiation et réalisation spirituelle», 1952)
 «Взгляд на христианский эзотеризм» («Aperçus sur l’ésotérisme chrétien», 1954)
 «Символы священной науки» («Symboles de la Science Sacrée», 1962)
 «Очерки о масонстве и компаньонаже» («Études sur la Franc-Maçonnerie et le Compagnonnage», 1964)
 «Очерки об индуизме» («Études sur l’Hindouisme», 1966)
 «Традиционные формы и космические циклы» («Formes traditionelles et cycles cosmiques», 1970)
 «Заметки об исламском эзотеризме и даосизме» («Aperçus sur l’ésotérisme islamique et le Taoïsme», 1973)
 «Comptes rendus», 1973
 «Mélanges», 1976

Публикации на русском языке 
 Генон Р. Человек и его осуществление согласно Веданте. Восточная метафизика / Рене Генон; Пер. с франц. Н. Тирос. — М.:Беловодье, 2004. — ISBN 5-93454-052-1 (в пер.)
 Генон Р. Символы священной науки / Рене Генон; Пер. с франц. Н. Тирос. — М.:Беловодье, 2004. — 480 с. — ISBN 5-93454-053-X (в пер.)
 Генон Р. Восток и Запад / Рене Генон; Пер. с франц. Т. Любимовой. — М.:Беловодье, 2005. — ISBN 5-93454-059-9 (в пер.)
  (в пер.)
  (в пер.)

 Генон Р. Царь мира. Очерки о христианском эзотеризме / Рене Генон; Пер. с франц. Н. Тирос. — М.:Беловодье, 2008. — ISBN 978-5-93454-087-7 (в пер.)
  (в пер.)

 Генон Р. Великая Триада / Рене Генон; Пер. с франц. Т. Любимовой. — М.:Беловодье, 2010. — (серия Избранные произведения) — ISBN 978-5-93454-130-0 (в пер.)
 Генон Р. Царство количества и знамения времени / Рене Генон; Пер. с франц. Т. Любимовой. — М.:Беловодье, 2011. — (серия Избранные произведения) — ISBN 978-5-93454-142-3 (в пер.)
  (в пер.)

 Генон Р. Множественные состояния бытия / Пер. с франц. Ю. Темникова // Волшебная Гора: Традиция, Культура, Религия, № XIV, — М.: Волшебная Гора, — 2007, с. 140—212. — ISSN 1813-6028
 Генон Р. Множественные состояния бытия (сборник) / Рене Генон; Пер. с франц. Т. Любимовой. — М.: Беловодье, 2012. — ISBN 978-5-93454-153-9 (в пер.)
 Генон Р. Наука чисел. Наука букв (комплект из 2-х книг) / Рене Генон; Пер. с франц. В. Быстрова. — СПб.: Владимир Даль, 2013. — ISBN 978-5-93615-126-2, ISBN 978-5-93615-128-6 (в пер.)
 Генон Р. Общее введение в изучение индусских учений / Рене Генон; Пер. с англ. М. Маковчика. — М.: Беловодье, 2013. — 321 с. — ISBN 978-5-93454-173-7 (в пер.)
 Генон Р. Теософизм: История одной псевдорелигии — М.: Тотенбург, 2017. — 344 с. А. Игнатьев, перевод с французского.— ISBN 978-5-9216-2221-0
 Генон Р. Заблуждения спиритов.— М.: Тотенбург, 2017. — 378 с. А. Игнатьев, перевод с французского.— ISBN 978-5-9216-2224-1
 Генон Р. Инициация и духовная реализация.— М.: Тотенбург, 2020. — 248 с. Перевод с франц. В.Ванюшкиной и О. Молотова. — ISBN 978-5-9216-2329-3

Примечания

Литература 

На русском языке
 Быстров В. Ю. Рене Генон. СПб.: Наука, 2014. — 255 с. ISBN 978-5-02-039641-8
 
 
 Всемирная энциклопедия: Философия/Главн. науч. ред. и сост. А. А. Грицанов.― М.: АСТ, Мн.: Харвест, Современный литератор, 2001. — ISBN 5-17-001948-3 (Статья «Генон»)
 Красильников В. О. Философия Рене Генона как философский эзотеризм // Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Философия. Психология. Педагогика. 2019. Т. 19, вып. 1. С. 21–24. DOI: https://doi.org/10.18500/1819-7671-2019-19-1-21-24.
 
 Марк Сэджвик. Наперекор современному миру. Традиционализм и тайная интеллектуальная история XX века. — М.: Новое литературное обозрение, 2014. — 534 с. — ISBN 978-5-4448-0145-1

Публикации Т. Б. Любимовой
 Рене Генон об изначальном духовном принципе, Традиции и контртрадиции. // Сб. Эстетика на переломе культурных традиций. М., 2002.
 Конец мира — это конец иллюзии.// В кн.: Р. Генон. Восток и Запад. М.,2005.
 Рене Генон и дух Индии // Рене Генон. Избранные произведения. М., 2003.
 Рене Генон об универсальных символах. // Рене Генон. Символизм креста. М., 2008.
 Генон о традиции. // в кн. Становление неоевразийской цивилизации в постиндустриальную эпоху. Т.1. М. 2008.
 Рене Генон о традиционном посвящении. // Полигнозис. № 2. 2009.
 Нескрываемая тайна. // Рене Генон. Заметки о посвящении. М., 2010.
 Точка зрения и Принцип. // Рене Генон. «Великая Триада». М., 2010.
 Это чистая метафизика Принципа. // Рене Генон. «Множественные состояния бытия». М., 2012.

Публикации Ю. Н. Стефанова
 Рене Генон и философия традиционализма. — «Вопросы философии», 1991, № 4.
 Не заблудиться по пути в Шамбалу. — «Вопросы философии», 5. 1993, № 3.
 Рене Генон, великий суфий. — «Наука и религия», 1994, № 8.
 Рыцарь традиции. — «Литературное обозрение», 1994, № 3.

Изложение метафизики традиционализма
 Александр Дугин. Пути Абсолюта, М., 1990.

На иностранных языках
 Chacornac, Paul. La Vie simple de René Guénon, Éditions traditionnelles, Paris, 1958. — ISBN 2-7138-0028-5.
 Charles-André Gilis. Introduction à l’enseignement et au mystère de René Guénon, Editions Traditionnelles, Paris, 1986. — ISBN 2-7138-0179-6.

Ссылки 
О Рене Геноне
 Грицанов А. А., Генон / «Новейший философский словарь» (Минск, 1999)
 Радиовыпуск Finis Mundi, посвящённый Рене Генону

Труды
 Верифицированные русскоязычные переводы произведений Рене Генона и его единомышленников
 Книги Рене Генона

Об учении
 Карпец В. И., 
 

Прочее
 Книги Рене Генона
 Рене Генон на «Точка перехода»
 Рене Генон на «Арктогее»
  
  
 «Sophia Perennis». The Russian Center of Traditional Studies
 A Web Site on the Perennialist/Traditionalist School

Рене Генон
Эзотерики
Философы Франции XX века
Французские писатели
Оккультисты
Традиционализм
Суфии Франции
Философы-метафизики
Мартинисты